Dybwad ist der Familienname folgender Personen:

 Marius Dybwad Brandrud (* 1976), schwedischer Kameramann
 Peter Dybwad (1859–1921), deutsch-norwegischer Architekt
 Vilhelm Dybwad (1863–1950), norwegischer Jurist und Schriftsteller